Парламентские выборы в Литве 1926 года состоялись 8 и 10 мая. Крупнейшей партией парламента вновь стал Литовский крестьянский народный союз, завоевавший в третьем Сейме 24 из 85 мест. Вместе с социал-демократами союз образовал левое коалиционное правительство, которое было свергнуто 17 декабря в результате военного переворота, организованного таутининками. Несмотря на то, что у Литовского национального союза было в Сейме всего три места, он смог сформировать новое правительство, получив поддержку христианских демократов, опасавшихся усиления левых сил. Впоследствии Сейм был расформирован, христианские демократы были исключены из правительства, а режим Антанаса Смятоны оставался у власти до 1940 года, когда Литва была присоединена к Советскому Союзу.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы в Литве
1926 год в Литве
Выборы 1926 года
Май 1926 года